Fejér, régi magyar családnév
hasonló
 Fejér vármegye (németül: Weißenburg; latinul: Albensis)